Бенні Бенассі — Marco Benassi Geneser) (нар. 13 липня 1967, Мілан) — італійський диск-жокей i музичний продюсер.
 Марко Бенассі (італ. Marco Benassi, нар. 8 вересня 1994, Модена) — італійський футболіст.